ВВП в расчёте на душу населения определяет уровень экономического развития государства. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчёты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют.

Список стран по номинальному ВВП на душу населения

Восстановление исторических значений ВВП на душу населения 
Данные по ВВП на душу населения по странам мира с 1980 года обобщены ООН, для более ранних исторических интервалов используются оценочные и расчетные значения. Наиболее авторитетной оценкой душевого ВВП в сопоставимых ценах по странам мира за последние 2 тысячи лет в основном считаются данные Maddison Project, основу которого заложил выдающийся британский ученый, специалист по истории экономического роста . Помимо данных самого А. Меддисона Maddison Project включает в себя авторитетные оценки по ВВП на душу населения для разных стран и временных интервалов, полученные из других источников.

ВВП на душу населения в «международных» долларах 1990 года по некоторым странам мира

ВВП на душу населения по регионам мира 

В значении цен 2010 года (в тыс. $):

Примечания 

ВВП номинал человека
Мировая экономика